Notgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Notgrund, Närpes, Österbotten, 
 Notgrund, Åbo, Egentliga Finland, 
 Notgrund, Kimitoön, Åboland, 
 Notgrund, Ingå, Nyland,

Se även
Notgrundet
Notgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar